Камиј Бланхе Лоазо Кадал (13. фебруар 1892 – 12. август 2006) била је најстарија жива особа у  Европи, све до своје смрти у доби од 114 година, 180 дана. Лоазо је заузела пето место у свету у издању Гинисове књиге рекорда за 2007.годину.

Биографија
Лоазо је рођена у Паризу и никада се није иселила из града све до хоспитализације 1998. године због пада. Била је најмлађе од деветоро деце, четири дечака и пет девојчица. 13. августа 1910. удала се за Ренеа Фредрија Кадала, иако је њихов брак трајао само 15 дана. Као што је уобичајено у Француској, Камиј Лоазо  је одлучила да не користи презиме свог мужа. Никада није имала деце.

Радила је као рачуновођа у продавници обуће (испуњавала је листиће) и имала је право на бесплатни пар ципела годишње. Пензионисана је 1957. године.

Лоазо је прославила свој последњи рођендан "уз мало шампањца", а до краја живота била је позната по свом хумору и конкетној способности. Умрла је у  Вилжифу у доби од 114 година и 180 дана. 

Осим тога, она и јапански суперстогодишњак Тоио Ендо били су најстарији људи који су делили рођендан, а чак су их признали и Гинисови рекорди у издању за 2010. годину.

Референце

Рођени 1892.
Умрли 2006.
Французи
Суперстогодишњаци